Бенюк () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Бенюк, Богдан Михайлович (род. 1957) — советский и украинский актёр, телеведущий. Народный артист Украины.
 Бенюк, Михай (1907—1988) — румынский поэт, психолог и академик.
 Бенюк, Пётр Михайлович (1946—2019) — советский и украинский актёр театра и кино. Народный артист Украины.